Герлиц, Александр Александрович (род. 1989) — казахстанский спортсмен-паралимпиец, соревнующийся в биатлоне и лыжных гонках.
 Герлиц, Ирина Яковлевна (род. 1966) — советская и казахстанская баскетболистка.